Les Sablettes, un quartier de La Seyne-sur-Mer dans le Var.
 Le Grand Hôtel des Sablettes-Plage, un hôtel de La Seyne-sur-Mer.
 L'isthme des Sablettes, étroite bande terrestre reliant la presqu'île de Saint-Mandrier au massif du Cap-Sicié, partagée entre La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-les-Plages.
 L'anse de Sablettes, baie fortifiée près de Toulon en France, immédiatement au sud de l'entrée du port.